Гран-при 70-летия () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»  года. Дебютный Гран-при под этим названием прошёл на трассе Сильверстоун c 7 по 9 августа 2020 года.

Победители Гран-при 70-летия

См. также 
 Гран-при Великобритании

Примечания

Ссылки 
 Страница гонки на сайте ФИА

 
70-летие